Константин Николаевич Лаптев (в некоторых источниках отчество — Антонович) (1904—1990) — украинский, российский советский оперный певец (баритон), педагог. Народный артист СССР (1957).

Биография 

Родился  года (по другим источникам — 4 ноября) в Киеве.

В детстве учился церковному пению.

В 1929 году окончил Киевскую консерваторию (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского) (класс М. М. Энгель-Крона). Занятия совмещал с работой на заводе «Арсенал».

В 1930—1941 годы — солист Одесского театра оперы и балета, 1941—1952 — Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко, 1952—1965 — Ленинградского театра оперы и балета им. С. Кирова (ныне Мариинский театр). После официального ухода со сцены ещё в течение некоторого времени принимал участие в спектаклях, выступая на оперной сцене до 60 с лишним лет.

В концертном репертуаре романсы русский композиторов (особенно ему близки романсы П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова); с большой теплотой, лиризмом исполняет украинские и русские народные песни, неаполитанские песни.

С 1955 года гастролировал за рубежом.

С 1973 по 1983 год преподавал в Ленинградской консерватории (профессор).

Долгое время был членом жюри Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. Глинки.

Жил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на ул. Мира, 12.

Константин Лаптев умер 19 сентября 1990 года. Похоронен на Волковском кладбище Ленинграда.

Семья 
 Жена — Анна Фёдоровна Петрова (1907—1957), актриса, режиссёр Театра оперы и балета им. С. Кирова
 Сын — Юрий Константинович Лаптев (род. 1960), оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации (2002), советник президента России по культуре (2004—2012).

Награды и звания 
 Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1935, 3-я премия)
 Народный артист РСФСР (1956)
 Народный артист СССР (1957)
 Орден Октябрьской Революции (01.07.1983) — за заслуги в развитии советского музыкального искусства и в связи с 200-летием Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова
 Орден Трудового Красного Знамени (30.06.1951)
 2 ордена
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Оперные партии 

 «Аида» Дж. Верди — Амонасро
 «Риголетто» Дж. Верди — Риголетто
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Ренато
 «Демон» А. Г. Рубинштейна — Демон
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Онегин
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Мазепа
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Елецкий
 «Иоланта» П. И. Чайковского — Роберт
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова— Грязной
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Сильвио
 «Кармен» Ж. Бизе — Эскамильо
 «Свадьба Фигаро» В. Моцарта — Фигаро
 «Гугеноты» Дж. Мейербер — граф де Невер
 «Мать» Т. Н. Хренникова — Павел Власов
 «Декабристы» Ю. А. Шапорина — Рылеев
 «Щорс» Б. Н. Лятошинского — Щорс
 «Поднятая целина» И. И. Дзержинского — Нагульнов
 «Молодая гвардия» Ю. С. Мейтуса — Олег Кошевой
 «Тихий Дон» И. И. Дзержинского — Листницкий
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Шакловитый
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — князь Игорь
 «Тарас Бульба» Н. В. Лысенко — Остап
 «Наталка-Полтавка» Н. В. Лысенко — Микола
 «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского — Султан
 «Травиата» Дж. Верди — Жермон
 «Фауст» Ш. Гуно — Валентин
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Щелканов
 «Корневильские колокола» Р. Планкета — Маркиз
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Фигаро
 «Трубадур» Дж. Верди — Граф ди Луна

Память 
 В Санкт-Петербурге, на Каменноостровском проспекте, дом 15, где жил певец, установлена памятная доска.

Примечания 

Выпускники Киевской консерватории
Баритоны
Академические музыканты Украины
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Исполнители русских народных песен
Оперная труппа Мариинского театра
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории